ITR steht für:
 ITR, der Verband Internationale Tourenwagen-Rennen (kurz ITR) e. V. war lange Zeit Rechteinhaber und -vermarkter der DTM
 International Tax Review, eine juristische Fachzeitschrift mit dem Schwerpunkt Steuerrecht
 International Telecommunication Regulations, siehe Internationale Fernmeldeunion  
 Inverted terminal repeat, flankierende Nukleinsäuresequenzen im Erbgut mancher Viren
 ITR (Dateinamenserweiterung), Kennzeichnung einer Datei als Insolvenzdatenübergabedatei

itr steht für:
 Iteri (ISO-639-3-Code), eine der Left-May-Sprachen in Papua-Neuguinea

i. Tr. steht für:
 in der Trockenmasse, siehe Fett in der Trockenmasse

ITR